Gazelle – località statunitense della California
 ABM-3 Gazelle – missile anti-balistico sviluppato in Unione Sovietica
 Gazelle – vecchia denominazione del browser della Microsoft ServiceOS
 SA 341 Gazelle – elicottero multiruolo prodotto dall'azienda francese Aérospatiale
 Penisola Gazelle – nella Nuova Britannia
 Seattle Computer Gazelle – computer di Seattle Computer Products
 SMS Gazelle – fregata prussiana varata nel dicembre 1859

Pagine correlate 
 Gazzelle (disambigua)